Sieben Schiffe der Royal Navy wurden auf den Namen HMS Indefatigable (deutsch: Die Unermüdliche) getauft.

 Die erste Indefatigable war ein 64-Kanonen-Linienschiff mit 2 Decks, Stapellauf 1784, sie wurde 1794 zur Fregatte (44 Kanonen) umgebaut („Razee“) und erlangte unter ihrem Kapitän Sir Edward Pellew Berühmtheit.
 Die zweite Indefatigable war ein bewaffnetes Schiff, das 1804 erworben und 1805 verkauft wurde.
 Die dritte Indefatigable sollte ein 50-Kanonen Segler vierter Klasse werden (2.084 t, 176 ft lang, 53 ft hoch), in Auftrag gegeben 29. November 1832, gekündigt März 1834.
 Die vierte Indefatigable war ebenfalls ein 50-Kanonen-Schiff vierter Klasse, Stapellauf 1848, verkauft 1914.
 Die fünfte Indefatigable war ein Kreuzer zweiter Klasse, Stapellauf 1891, 1910 umbenannt in Melpomene, verkauft 1913.
 Die sechste Indefatigable war ein Schlachtkreuzer der gleichnamigen Klasse, der 1909 vom Stapel lief. Sie wurde in der Skagerrakschlacht 1916 versenkt.
 Die siebte Indefatigable war ein Flugzeugträger der Implacable-Klasse. Sie nahm Teil an den Angriffen auf das Schlachtschiff Tirpitz und wurde später in den Pazifik verlegt. Dort war sie das erste britische Schiff, das einem Kamikaze-Angriff ausgesetzt war. Sie wurde 1956 verschrottet.

Weblinks 
  – Umfangreiche deutschsprachige Website zur Geschichte der ersten Indefatigable.

Indefatigable, HMS
